gmina Nowa Ruda – gmina wiejska, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie
 gmina Nowa Ruda – gmina miejska, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie
 gmina Ruda-Huta – gmina wiejska, powiat chełmski, woj. lubelskie
 gmina Ruda Maleniecka – gmina wiejska, powiat konecki, woj. świętokrzyskie
 gmina Ruda Śląska – gmina miejska i miasto na prawach powiatu, woj. śląskie
również:
 gmina Ruda – dawna gmina wiejska, powiat kielecki, gubernia kielecka
 gmina Ruda – dawna gmina wiejska, powiat miński, gubernia warszawska
 gmina Ruda – dawna gmina w województwie białostockim, obecnie część gminy Grajewo
 gmina Ruda – dawna gmina w województwie bydgoskim, obecnie część gminy Górzno
 gmina Ruda – dawna gmina miejska (i miasto na prawach powiatu) w województwie katowickim, obecnie część Rudy Śląskiej
 gmina Ruda – dawna gmina wiejska w woj. śląskim, obecnie część Rudy Śląskiej
 gmina Ruda – dawna gmina w województwie stanisławowskim, powiat żydaczowski
 gmina Ruda Kościelna – dawna gmina w województwie kieleckim, obecnie część gminy Ćmielów
 gmina Ruda Łańcucka – dawna gmina w województwie rzeszowskim, obecnie część gminy Nowa Sarzyna
 gmina Ruda Talubska – dawna gmina wiejska, powiat garwoliński, gubernia siedlecka